Jméno a příjmení Ludwig Müller má více nositelů:

 Ludwig Müller (teolog) (1883–1945) – německý teolog, v letech 1933 až 1945 říšský biskup Německé evangelické církve
 Ludwig Müller (velitel) (1890–1918) – český Němec, velitel ponorek v rakousko-uherském námořnictvu během první světové války